Sick Boy – EP dei Charged GBH del 1982
 Sick Boy – singolo dei Chainsmokers del 2018
 Sick Boy – album dei Chainsmokers del 2018